AEW puede referirse a:

All Elite Wrestling, empresa de lucha libre profesional estadounidense;
Alerta temprana y control aerotransportado, sistema de radar aerotransportado diseñado para detectar aeronaves.